Wolschina steht für:

 Wolschina (Spreewald), ein Bacharm im Spreewald 

Wolschina ist der Familienname folgender Personen:

 Reinhard Wolschina (* 1952), deutscher Komponist